Thomas Young je bilo ime več osebnosti. Med njimi:

 Thomas Young (18. stol.), astonom
 Thomas Young (16. stol.), duhovnik
 Thomas Young (1773—1829), angleški  fizik
 Thomas Young (1832—1888), ameriški politik